

Коберно — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Коберно — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства